Nowhere Man může být:
 Nowhere Man (píseň) – píseň britské skupiny The Beatles z roku 1965
 Nowhere Man (EP) – EP britské skupiny The Beatles z roku 1966
 Pan Nikdo (seriál) (v anglickém originále Nowhere Man) – americký televizní seriál z let 1995–1996